20/20 er et album fra 2006 udgivet af rapgruppen Dilated Peoples.

Nummerliste 
Green Trees
Back Again
You Can't Hide, You Can't Run
Alarm Clock Music
Olde English
Kindness for Weakness
Another Sound Mission
Rapid Transit
The Eyes Have It
Satellite Radio
Firepower (The Tables Have to Turn)
The One and Only
20/20

 

Album fra 2006
Rapalbum